

Села:
 Дубовиця — Івано-Франківська область, Калуський район
 Дубовиця — Рівненська область, Дубенський район

 Дубовиця (Монастириський район) — колишній хутір, нині не існує

Дубовиця () — село, Пряшівський край, Сабинівський округ